Pieve di San Michele a Groppoli
 Pieve di San Michele (Pescantina) 
 Pieve di San Michele (Montecuccoli) 
 Pieve di San Michele e San Francesco

Pagine correlate 

 Pieve di San Michele Arcangelo 
 Chiesa di San Michele